Mahavelo (Farafangana), plaats en gemeente in het district Farafangana in de Malagassische regio Atsimo-Atsinanana
Mahavelo (Vondrozo), plaats en gemeente in het district Vondrozo in de Malagassische regio Atsimo-Atsinanana